Eco puede referirse a:
 Eco, acústica.
 Eco de luz, óptica.
 Eco de espín, mecánica cuántica.
 Eco, ninfa de la montaña en la mitología griega.
 Eco, grupo musical español.
 Eco-, prefijo relacionado con la ecología y el medio ambiente o a la economía.
 Umberto Eco, filósofo italiano.

Además, ECO es un acrónimo que puede referirse a:

 Empresa de Comunicaciones Orbitales, empresa del Grupo Televisa.
 Energía Ciudadana Organizada, frente electoral argentino.
 Enciclopedia de aperturas de ajedrez, por sus siglas en inglés (Encyclopaedia of Chess Openings).
 Electores por Colunga, Partido local del municipio de Colunga, Asturias.
 Proyecto ECO, Proyecto Europeo sobre MOOC.
 Eco, es la moneda futura de los miembros de la CEDEAO prevista para 2020.